Ifoghas désigne :
 les Ifoghas, tribu touarègue noble maraboutique et zénète, habitant le Mali, l'Algérie et le Niger.
 l'Adrar des Ifoghas, massif montagneux de la région de Kidal au Mali. Son nom vient de la tribu précédente.